Епи́скоп Афана́сий (, в миру Адиб Салиба, ; ) — епископ Антиохийской православной церкви, титулярный епископ Ябрудский (1979—1999).

Биография 
Родился в местечке Абу-Мизан в провинции Горный Ливан, в Великом Ливане. Учился в Баламанде, Дамаске и Хомсе. 20 июля 1938 года принят Патриарахом Александром в монастырь пророка Илии.

В 1946 году епископом Хомский Александром (Юхой) был рукоположен в сан диакона. На следующий год уехал в Париж, где поступил в Свято-Сергиевский православный богословский институт. В 1951 году уехал в США для изучения философии и литературы.

В 1957 году митрополитом Антонием (Баширом) был рукоположен в сан пресвитера.

Большую часть последующих лет служил священником в Антиохийской православной архиепископии Северной Америки: состоял священником Богородицкого храма в Поутакете, штат Род-Айленд, Георгиевского храма в Трое, штат Мичиган.

15 ноября 1979 года был избран титулярным епископом Ябрудским, а 10 февраля 1980 года рукоположен в архиерейский сан. С 1980 по 1982 и с 1992 по 1999 год являлся викарием патриарха Антиохийского.

С 1983 по 1991 год был настоятелем Баламандского монастыря.

В 1999 году ушёл на покой.

Примечания 

Выпускники Свято-Сергиевского богословского института
Епископы Антиохийской православной церкви
Настоятели Баламандского монастыря